Frank J. Devlyn ,  — Ciudad Juarez, Chihuahua, México, ) foi um empresário mexicano do ramo de óticas, fundador e presidente do Devlyn Group,  e Presidente Mundial do Rotary International 2000-2001.

Biografia
Empreendedor, criou a cadeia de lojas de material ótico que, ao longo de décadas, alcançou mais de 1.200 lojas no México e com sucursais na Guatemala, El Salvador e República Dominicana.

Presidiu a Associação de Óticos e Optometristas da República Mexicana, Seção de Industrias Óticas de CANACINTRA.

Também participou das seguintes instituições:
 Convidado permanente do Conselho Nacional da Cruz Vernelha Mexicana
 Tesoureiro Geral do Comité Nacional de Luta contra a Tuberculose e Enfermidades do Aparelho Respiratório.
 Conselheiro Regional do Banco Nacional do México/Citicorp
 Conselheiro em Relações Internacionais, Ordem dos Cavalheiros de Malta no México
 Conselheiro da Fundação Mexicana para a Saúde
 Conselheiro Mundial para Goodwill Industries.
 Conselheiro Nacional de Jovens Empresários do México, A.C.

Admitido ao Rotary Club de Anáhuac, Distrito 4170, em 1970 e seu presidente entre 1973-1974.
Editor Fundador da revista “Rotarismo en México” 1975-1979.
Governador do Distrito 4170 de Rotary Iinternational entre 1977-1978.
Presidente Fundador do Fundo Unido Rotario do México, A.C.
Diretor de Rotary International e Membro do board da Fundação Rotária de 1996 a 1998
Presidente de Rotary International 2000-2001.
Chairman da Fundação Rotaria no período 2005-2006.
Consul Honorário do Reino Hachemita da Jordania no México.

Homenagens 
 Menção especial dentre os 200 empresários de maior destaque do México por parte da Universidade Nacional Autónoma do México.
 Imortalizado com a denominação do Rotary Club Frank J. Devlyn Anáhuac Tacybaua. 
 Ganhou o Prestigioso Premio Internacional EY – Entrepreneur of the Year 2016 do México.

Ligações Externas 
 https://frankdevlynenespanol.org/biografia/
 https://www.devlyn.com.mx/

Referências 

Arquitetos do México
Rotarianismo